Vanderpoorten is een Belgische familie van politici:
Arthur Vanderpoorten
Herman Vanderpoorten, zoon van Arthur
Marleen Vanderpoorten, dochter van Herman
Patrick Dewael, kleinzoon langs moederszijde van Arthur
Vivimarie Vanderpoorten, dichteres uit Sri Lanka met Vlaamse roots.